«» () — эпическая поэма на языке авадхи, написанная в 1540 году Маликом Мухаммадом Джаяси. Считается самым важным литературным произведением на авадхи. В поэме описывается осада Читтора Алауддином Хильджи, произошедшая в 1303 году. Хильджи нападает на Читтор, желая завоевать прекрасную царевну Рани Падмини, жену царя Равана Ратан Сингха.

По данной поэме в Болливуде в 2017 году (мировая премьера в январе 2018 года) был снят художественный фильм «Падмавати», который вызвал массовые протесты и беспорядки в Индии.

См. также 
 Падмавати (Аламелу)

Примечания 

Литература на хинди
Эпические поэмы
Поэмы XVI века
Книги 1540 года